Чёртово городище — название ряда географических объектов, памятников природы и культуры на территории Российской Федерации, а также литературных произведений.

Топонимы 
 Чёртово городище — название горы и группы гранитных скал-останцов, находящихся в лесу на вершине горы в 7 км к югу от станции Исеть в окрестностях Екатеринбурга.
 Чёртово городище — пещера на Северном Урале, в Североуральском городском округе Свердловской области.
 Чёртово городище — гора и урочище на Южном Урале, в Гайском районе Оренбургской области.
 Чёртово городище — Елабужское городище, остатки укреплённого поселения на берегу реки близ Елабуги.
 Чёртово городище — урочище, находящееся под Козельском на юге Калужской области.
 Чёртово городище — археологический памятник «Уфимское I городище» на восточной окраине современного города Уфа, на территории санатория «Зелёная Роща», известен также под названием «Лысая гора».
 Чёртово городище — ландшафтный и археологический памятник Астраханского края. Здесь находилось золотоордынское поселение XIII—XIV вв. Расцвет городища по данным монетных находок пришёлся на 1360—1370-е годы.
 Чёртово городище — памятник археологии в Новосибирске.

Литература 
 «Дикарка. Чёртово городище» — роман А. Бушкова

Примечания